Kike (ur. 1978) – hiszpański futsalista
 Kike (ur. 1989) – hiszpański piłkarz
 Kike Elomaa (ur. 1955) − fińska kulturystka i piosenkarka
 Kike Sola (ur. 1986) – hiszpański piłkarz

Zobacz też